«Relentless Reckless Forever»  — восьмий музичний альбом групи Children of Bodom, який вийшов у 2011 році.

Список композицій 

 Not My Funeral — 4:55
 Shovel Knockout — 4:03
 Roundtrip to Hell and Back — 3:47
 Pussyfoot Miss Suicide — 4:10
 Relentless Reckless Forever — 4:41
 Ugly — 4:12
 Cry of the Nihilist — 3:31
 Was It Worth It — 4:06
 Northpole Throwdown — 2:54

Музичні альбоми 2011
Альбоми фінських виконавців
Англомовні музичні альбоми